Jinxed (1982), een film van Don Siegel
Jinxed (2013), een film van Stephen Herek